Arsínoe puede referirse a:

Nombre 
 Arsínoe (Ἀρσινόη), el nombre de varios personajes de la mitología griega:
 Arsínoe o Alfesibea era una hija de Fegeo, rey de Psófide, según Pausanias.
 Arsínoe, Arsipe o Aristipe era una de las tres hijas de Minia, según Plutarco, que se negaron a participar en las orgías de Dioniso en Orcómenos a pesar de que el mismo dios las había invitado en persona transformado en una mujer. Desairado, el dios se convirtió sucesivamente en un león, un toro y una pantera. Volviéndose locas, las tres hermanas sacrificaron y devoraron al hijo de una de ellas, huyendo después a las montañas, donde Dionisio las transformó en murciélagos o, según otras versiones, fueron transformadas en aves por Hermes.
 Arsínoe, que en otras versiones tiene el nombre de Laodamia o Geilisa fue la nodriza que se hizo cargo de Orestes poco antes de que Agamenón volviese a su casa. Para protegerlo de la venganza de Egisto, Arsínoe hizo pasar a su propio hijo por Orestes, enviándolo al palacio y dejando que Egisto lo matara. Después envió al verdadero Orestes a la corte del anciano Estrofio, para que lo salvara de la tragedia que se avecinaba. La información se nos muestra en un escolio a Píndaro. 
 Arsínoe, según Antonino Liberal, fue una hija de Nicocreonte, rey de Chipre, que tuvo un pretendiente tan enamorado de ella que se suicidó al ser repetidamente rechazado. Arsíone era tan cruel que acudió al funeral del muchacho sin derramar una sola lágrima, lo que enojó tanto a Afrodita, la diosa del amor, que la convirtió en pedernal.
 Arsínoe, una hija de Leucipo y Filodice, hermana por tanto de las mujeres de los dioscuros. Según el Catálogo de mujeres, tuvo, por Apolo, a Asclepio y una hija, Eriopis, y que fue la mujer de Oileo. Otros alegan que estaba casada con Arsipo, con la que tuvo a Asclepio según la tradición de los mesenios. Se le rindieron honores divinos en la ciudad de Esparta, donde tenía dedicado un templo.
 Arsínoe, una de las Híades o Nisíades que, según las Fábulas, fueron nodrizas del infante Dioniso.

 Varias reinas de la Dinastía Ptolemaica que participaron activamente en política:
 Arsínoe de Macedonia
 Arsínoe I de Egipto, princesa egipcia casada con Ptolomeo II Filadelfo.
 Arsínoe II de Egipto.
 Arsínoe III de Egipto.
 Arsínoe IV de Egipto.

 Arsínoe: personaje de la obra de Molière El misántropo.

Topónimos 
Arsínoe es el nombre de muchas ciudades, buena parte de ellas renombradas así en honor a alguna de las reinas ptolemaicas:
 Arsínoe (Cilicia)
 Arsínoe (Creta)
 Arsínoe (Noroeste de Chipre)
 Arsínoe (Suroeste de Chipre) (ciudad sobre un promontorio llamado también Arsínoe)
 Arsínoe (Suez), uno de los principales puertos de Egipto.
 Arsínoe (Eritrea)
 El nombre antiguo de la actual Famagusta (Chipre).
 Uno de los nombres de la antigua ciudad cirenaica de Tocra (Libia).
 Uno de los nombres de la antigua ciudad egipcia de Olbia. 
 Uno de los nombres de la antigua ciudad egipcia de Cocodrilópolis.
 Arsínoe, uno de los nombres de la antigua ciudad griega situada en Etolia de Konope o Conope.  
 Uno de los nombres de la antigua ciudad licia de Patara (Turquía).